Martins bezeichnet:

 einen Familiennamen, siehe Martins (Familienname)

Martins ist der Name folgender Orte

in Brasilien:
 Martins (Brasilien), Ort in Brasilien
 Antônio Martins (Brasilien), eine Region im Nordwesten Brasiliens
 Domingos Martins, eine brasilianische Kleinstadt

in den Vereinigten Staaten:
 Martins (Alabama)
 Martins (Kalifornien)
 Martins (New Jersey)

in der Antarktis:
 Martins Head, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln

Siehe auch:
 Martinz